Elevado 3.5 é um documentário brasileiro de longa-metragem produzido em 2007 pela Primo Filmes em regime de co-produção com a TV Cultura e a Akron, e distribuído comercialmente em 2010.

O documentário, dirigido pelos diretores João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo, é um filme sobre o mundo de pessoas que se cruzam ao longo dos 3.5km do Minhocão, via expressa construída na região central de São Paulo, durante a ditadura militar.

Venceu o Festival É tudo verdade / It’s all true em 2007 e participou dos seguintes festivais: 24º Festival de Cine de Bogotá, 16º Festival de Biarritz, 22º Festival Del Cinema Latino Americano (Trieste), entre outros.

Sinopse 
Do nível da rua ao último andar, o espectador é conduzido por diferentes pontos de vista. Por cima e por baixo da via, à sombra ou nos fios de luz que desenham uma cidade recortada, o filme se desenrola por meio do mergulho nas histórias dos personagens. A memória do alfaiate, do pedreiro, do comerciante, das filhas do imigrante italiano ou da cantora, cede espaço para imagens de arquivo. As palavras da cabeleireira transexual, do senhor “diplomado na escola da vida”, o canto de uma pessoa solitária, inserem novamente o espectador no presente. Tempos se entrecruzam. Outros personagens aparecem. Pessoas que estão ali por opção ou não, há muito ou pouco tempo, de diferentes idades e origens. O Elevado provoca e converge os olhares: de janela para janela, do segundo andar para a via expressa, do carro para dentro do apartamento, do ônibus para o comércio, do comerciante para o transeunte, da cobertura para a paisagem.

Ficha técnica 
 Direção: João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo
 Pesquisa/roteiro: João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo
 Produção: João Sodré, Maíra Bühler, Paulo Pastorelo e Matias Mariani
 Diretor de Fotografia: Lula Carvalho
 Trilha Sonora: Guilherme Garbato e Eduardo Nazarian
 Som direto: Paulo Seabra
 Edição: Gustavo Ribeiro
 Mixagem: Daniel Pompeu e Eduardo Hamerschlak
 Edição de som: Daniel Pompeu e Eduardo Hamerschlak

Prêmios 
É Tudo Verdade (2007)
 Melhor Longa-metragem Brasileiro

Ligações externas 
 Site Oficial

Documentários do Brasil
Filmes do Brasil de 2007
Filmes em língua portuguesa